Данку има више значења:

 Данку (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Данку (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији